Vandenberg AFB Launch Facility 09 (LF-09) ist ein Raketensilo auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA.

Das Silo wird seit den 1960er Jahren zu Forschungs- und Erprobungsstarts der Minuteman-Rakete verwendet.

Startliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Launch Facility 09